Izba Gospodarcza Polska – Korea Południowa (ang. Polish Korean Chamber of Commerce) powstała w 2008 w celu promocji stosunków gospodarczych, handlowych i kulturalnych pomiędzy Polską i Koreą Południową.

Główne cele statutowe Izby 
 inicjowanie i wspomaganie rozwoju stosunków gospodarczych pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Republiką Korei oraz promocja, reprezentowanie oraz ochrona polskich i koreańskich interesów gospodarczych,
 tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 informowanie o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej oraz działalności polskich i koreańskich przedsiębiorców na obszarze działania Izby, w szczególności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Korei,
 organizowanie pomocy członkom Izby w rozwiązywaniu ich problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności w sprawach organizacyjnych i ekonomicznych,
 inicjowanie tworzenia lub nowelizacji przepisów prawa, wyrażanie opinii o projektach rozwiązań w dziedzinie polityki gospodarczej,
 przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki gospodarczej w sprawach związanych z działalnością gospodarczą zrzeszonych członków,
 prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i doradczej w zakresie bezpośrednio związanym z działalnością członków,
 informowanie i wydawanie opinii o funkcjonowaniu gospodarki na obszarze działania Izby oraz wyrażanie opinii w tym zakresie,
 wspieranie promocji działalności członków Izby na obszarze jej działalności.

Zobacz też 
 Ambasada Korei Południowej w Polsce

Izby gospodarcze
Gospodarka Korei Południowej
Gospodarka Polski
Stosunki polsko-południowokoreańskie